Большой Дор — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Дор — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Большой Дор — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Большой Дор — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Большой Дор — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Большой Дор — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Большой Дор — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Большой Дор — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Большой Дор — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.